św. Leon I Wielki (ok. 390-461) – papież
 św. Leon II (zm. 683) – papież
 św. Leon Cudotwórca (VIII w.) – biskup Katanii
 św. Leon III (zm. 816) – papież
 św. Leon IX (1002-1054) – papież
 św. Leon Mangin (1857-1900) – francuski jezuita, misjonarz, męczennik

Zobacz też: Błogosławiony Leon